Bleicken ist der Familienname folgender Personen: 

 Bleicke Bleicken (1898–1973), deutscher Pädagoge, Bürgermeister von Kampen/Sylt und Fotograf
 Bleick Matthias Bleicken (1835–1900), deutscher Anwalt, Journalist und Bürgermeister von Ottensen
 Jochen Bleicken (1926–2005), deutscher Althistoriker
 Matthias Bleicken (1822–1883), deutscher Kommunalpolitiker
 Max Bleicken (1869–1959), deutscher Politiker, Bürgermeister von Cuxhaven

Siehe auch: 

 Bleiken